Guarumo puede referirse a:
 El guarumo, es una Árbol de la familia de las marantáceas, que se encuentra en la Amazonia y en los demás bosques tropicales desde México hasta Brasil y en las Antillas orientales.

 El guarumo, es una Árbol de la familia de las urticaceae,  un árbol representativo de la zona intertropical americana y se extiende desde México hasta América del Sur, incluyendo las Antillas. 

 En Guatemala al Guarumo, es una planta usada para fines medicinales.ayuda a adelgazar 
Empresa de Tecnología que se dedica al desarrollo de aplicaciones móviles y soluciones de contactabilidad, mejorando la productividad de las personas y las empresas www.guarumo.com